Vliegend (Amsterdam) - beeld van Wessel Couzijn, eerste afgietsel
 Vliegend (Haarlem) - beeld van Wessel Couzijn, tweede afgietsel